Джеффри Винсент «Джефф» Маллинс (; родился 18 марта 1942, Астория, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Ранние годы 

Джефф Маллинс родился в Куинсе, самом большом по территории боро Нью-Йорка, учился в Лексингтонской школе Лафайетт (штат Кентукки), в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 

В 1964 году окончил Университет Дьюка, где в течение трёх лет играл за баскетбольную команду «Дьюк Блю Девилз», в которой провёл успешную карьеру. При Маллинсе «Блю Девилз» два раза выигрывали регулярный чемпионат конференции Атлантического Побережья (1963—1964), два раза — турнир конференции Атлантического Побережья (1963—1964), а также два раза выходили в плей-офф студенческого чемпионата США (1963—1964).

В 1963 году «Блю Девилз» вышли в финал четырёх турнира NCAA (), где 22 марта проиграли будущему победителю турнира команде Джерри Харкнесса и Леса Хантера «Лойола Рамблерс» со счётом 75—94, в котором Маллинс стал вторым по результативности игроком своей команды после Арта Хеймана, набрав 21 очко и сделав 9 подборов. В следующем сезоне «Блю Девилз» повторно вышли в финал четырёх турнира NCAA, где уже в финальном матче, 21 марта, проиграли команде Гейла Гудрича и Уолта Хаззарда «УКЛА Брюинз» со счётом 83—98, в котором Джефф стал лучшим игроком своей команды, набрав 22 очка и сделав 4 подбора и 1 передачу.

За свою студенческую карьеру Джефф Маллинс набрал 1884 очка и сделал 776 подборов. В 1964 году Джефф Маллинс признавался баскетболистом и спортсменом года среди студентов конференции Атлантического Побережья, а также включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA.

В 2002 году к пятидесятилетнему юбилею конференции Атлантического Побережья Маллинс был включён в символическую сборную, в которую вошли пятьдесят величайших игроков за всю историю ACC. В 1994 году свитер с номером 44, под которым выступал Маллинс, был закреплён за ним и выведен из употребления.

Карьера в НБА 

Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. В 1964 году был выбран на драфте НБА под 5-м номером командой «Сент-Луис Хокс». Позже выступал за команду «Сан-Франциско/Голден Стэйт Уорриорз». Всего в НБА провёл 12 сезонов. В сезоне 1974/1975 годов Маллинс стал чемпионом НБА в составе «Уорриорз». Три года подряд принимал участие в матче всех звёзд НБА (1969—1971). Всего за карьеру в НБА сыграл 804 игры, в которых набрал 13 017 очков (в среднем 16,2 за игру), сделал 3427 подборов, 3023 передачи, 140 перехватов и 37 блокшотов.

В 1966 году Маллинс был выставлен своим клубом на драфт расширения НБА, на котором 1 мая был выбран под 13-м номером новообразованной командой «Чикаго Буллз», однако не провёл в её составе ни одного матча, так как 7 сентября он вместе с Джимом Кингом был обменян на Гая Роджерса в «Сан-Франциско Уорриорз», где провёл свои лучшие годы в НБА. Уже в дебютном сезоне в составе новой команды Джефф помог выиграть «Воинам» турнир Западной конференции, однако в финальном матче «Уорриорз» проиграли клубу Уилта Чемберлена «Филадельфия-76» со счётом 2—4. Самым лучшим в его карьере стал сезон 1968/1969 годов, в котором он сыграл в 78 играх, набирая в среднем за матч 22,8 очка и делая 5,9 подбора и 4,3 передачи.

Карьера в сборной США 

В 1964 году Джефф Маллинс стал в составе сборной США олимпийским чемпионом Летних Олимпийских игр в Токио, обыграв в финальном матче сборную СССР со счётом 73—59.

Тренерская карьера 

После завершения профессиональной карьеры игрока, Маллинс устроился на должность главного тренера в студенческую команду «Шарлотт-49», на которой проработал на протяжении 11 сезонов (1985—1996). За это время «49-е» выиграли 182 матча, тем самым установив рекорд по победам под руководством одного тренера, который был превзойдён Бобби Лутцом в 2008 году, бывшим ассистентом Маллинса, тренировавшим команду в 1998—2010 годах (218 побед). Во время тренерской карьеры Маллинса «Шарлотт-49» выступали в трёх разных конференциях: Sun Belt (1985—1991), Metro (1991—1995) и США (1995—1996).

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 
 Студенческая статистика на сайте Goduke.statsgeek.com 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Игроки «Сан-Франциско Уорриорз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Родившиеся в Куинсе